Grosdemange est un patronyme français fréquent dans l'est de la France, en Lorraine, et particulièrement dans le département des Vosges où il est né.

Personnalités portant le patronyme Grosdemange 
 Pierre Grosdemange (1945-), plus connu sous le nom Pierre Pelot, un écrivain français né à Saint-Maurice-sur-Moselle dans le département des Vosges. Il utilise également les pseudonymes de Pierre Suragne et Pierre Carbonari

 Pierre-Dylan Grosdemange (1969-2013), plus connu sous le nom Dylan Pelot, fils du précédent, un réalisateur, photographe, illustrateur et écrivain français né à Bussang dans le département des Vosges

Voir aussi

Articles connexes
 le prénom et patronyme 
 le patronyme 
 le patronyme

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien